1 gmina w Niemczech:
 Rögnitz – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Nordwestmecklenburg

1 rzeka w Niemczech:
 Rögnitz – rzeka w Dolnej Saksonii oraz Meklemburgii-Pomorzu Przednim